Фернандо де Оливейра Марсал (; ) — бразильский футболист, защитник английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».

Клубная карьера 

Марсал начал футбольную карьеру на родине в Бразилии в клубе «Гремио», а затем перешел в «Гуаратингету», где сыграл 3 официальных матча. В 2010 году подписал контракт с клубом «Торренс» из второй лиги Португалии. Отыграв 16 матчей, Марсал перешел в «Насьонал», где отыграл 4 сезона. В 2014 году произошел дебют защитника в Лиге Европы УЕФА, где в сезоне 2014/15 сыграл 3 матча. В 2015 году подписал контракт с «Бенфикой». В «Бенфике» Марсал провёл только три матча в Международном кубке чемпионов, а потом отправился в 2015 году в аренду на сезон в турецкий клуб «Газиантепспор».

В 2016 году Марсал отправился в аренду в «Генгам», в котором отметился 8 голевыми передачами за 31 матч Лиги 1. 27 августа 2016 года в матче против «Нанси», Марсал отличился двумя голевыми передачами, и стал игроком матча с оценкой 9.61.

17 июня 2017 года «Олимпик Лион» подписал защитника за 4,5 млн евро. В розыгрыше Лиги Европы 2017/18 провёл 6 матчей, в которых получил 3 жёлтые карточки. 23 ноября 2018 года в игре против «Сент-Этьена» стал игроком матча с рейтингом 8.27.

6 сентября 2020 года перешёл в «Вулверхэмптон Уондерерс» за 2 миллиона евро, подписав двухлетний контракт. 14 сентября 2020 года Марсал дебютировал за «Волков» в матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ol.fr
 Профиль футболиста на сайте zerozero.pt

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гуаратингета»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»